Ikrandraco est un genre éteint de ptérosaures du groupe des Pteranodontoidea, connu dans le Crétacé inférieur du nord de la Chine. Il est remarquable pour son crâne inhabituel, qui dispose d'une crête sur la mâchoire inférieure. L'espèce type, la seule espèce décrite, est Ikrandraco avatar.

Description 
Ikrandraco est basé sur le spécimen , un squelette partiel comprenant le crâne et des mâchoires, plusieurs vertèbres cervicales, une plaque sternale partielle, les deux parties d'ailes, et une partie d'un pied. Un second individu, , a également été attribué à Ikrandraco. Il se compose d'un crâne et des mâchoires, et des trois premières vertèbres cervicales. Les deux spécimens proviennent de la formation de Jiufotang affleurant dans la province chinoise du Liaoning, datée du Crétacé inférieur (Aptien) avec un âge estimé à 120 millions d'années. La faune de la formation de Jiufotang, riche en ptérosaures, correspond à la partie la plus récente du biote de Jehol.

Le genre et l'espèce ont été décrits en 2014 par  et son équipe.

Étymologie 
Le nom générique signifiant « dragon Ikran » fait référence aux créatures volantes de l'univers de fiction du film Avatar, et l'épithète spécifique, avatar, est une deuxième référence à ce film.

Classification 
Wang et ses collègues ont effectué une analyse phylogénétique incluant Ikrandraco et trouvé que c'était un représentant basal des Pteranodontoidea, avec une position phylogénétique plus dérivée de celle de Pteranodon mais moins que les Istiodactylidae, Anhangueridae, et d'autres Pteranodontoidea. Une partie de leurs résultats concernant les Pteranodontoidea est donnée ci-dessous.

Notes et références 

Ptérosaure du Crétacé inférieur
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Pteranodontoidea
Animal du biote de Jehol
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2014